X–4, második világháborús német légiharc-rakéta
X–4 Bantam, amerikai kísérleti repülőgép